Differentialantrieb bezeichnet:
 ein Teil eines Differentialgetriebes;
 die Steuerung eines Fahrzeugs ohne gelenkte Räder, vor allem bei Kettenfahrzeugen.
 eine Bauform des Antrieb von Lokomotiven für gemischten Zahnrad- und Adhäsionsbetrieb, siehe Abschnitt Differentialantrieb im Artikel Zahnradbahn